Луи́ш Ка́рлуш Но́ву Не́ту (; родился 26 мая 1988 года, в Повуа-ди-Варзине, Португалия), более известный как Луи́ш Не́ту — португальский футболист, центральный защитник клуба «Спортинг».

Клубная карьера 
Молодёжная карьера началась в академии клуба «Варзим», в которой Нету провел восемь лет. Летом 2006 года подписал контракт с клубом, за который выступал на протяжении пяти лет. Сыграл в 53 матчах, хотя одно время попал в опалу и надолго осел в запасном составе.

Летом 2011 года Нету получил предложение о переходе в клуб «Насьонал» Фуншал, который выступал в элитном дивизионе первенства. В сезоне 2011/12 Нету быстро закрепился в стартовом составе и помог клубу занять седьмое место.

Летом 2012 года португалец впервые отправился за рубеж, став игроком итальянского клуба «Сиена». Сыграл 4 матча за молодёжную сборную Португалии. В октябре 2012 года впервые получил вызов в национальную команду Португалии.

1 февраля 2013 года подписал контракт с петербургским «Зенитом». Сумма трансфера составила 7 млн евро. Дебютировал в составе клуба 21 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Ливерпуля».

31 августа 2017 года перешёл в турецкий клуб «Фенербахче» на правах аренды до конца сезона 2017/18 с правом выкупа.

11 марта 2019 года лиссабонский «Спортинг» объявил, что Нету подписал трёхлетний контракт с клубом, действие которого начнётся в июле 2019 года.

Международная карьера 
Нету является игроком сборной Португалии, до этого он представлял свою страну в сборных до 20 и 21 лет. 7 февраля 2013 года дебютировал в составе сборной Португалии, отыграв весь матч в товарищеской встрече с Эквадором, в котором сборная Португалии потерпела поражение 2:3.

Достижения 
 «Зенит»
 Чемпион России (2): 2014/15, 2018/19
 Обладатель Кубка России: 2015/16
 Обладатель Суперкубка России (2): 2015, 2016
 Серебряный призёр чемпионата России (2): 2013, 2014
 Серебряный призёр Суперкубка России: 2013
 Бронзовый призёр чемпионата России (2): 2016, 2017

 «Спортинг»
 Чемпион Португалии: 2020/21
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2021

 Сборная Португалии
 Бронзовый призёр Кубка конфедераций: 2017

Статистика выступлений

Клубная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 19 матчей / 0 голов; 12 побед, 3 ничьих, 4 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Fc-zenit.ru
 Профиль на сайте zenit-history.ru 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Варзин»
Игроки ФК «Насьонал» Фуншал
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон